Stephen Carriere est un patineur artistique américain né le  à Melrose. Durant sa carrière, il a été champion du monde junior en 2007, troisième des championnats des États-Unis en 2008 et obtenu deux podiums en Grand Prix.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Naissance à Melrose (Massachusetts)
Naissance en juin 1989